Нойхофен (нем. Neuhofen) — топоним.

 Нойхофен — община в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия
 Нойхофен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц

См. также 
 Нойхофен — населённый пункт в общине Дункельштайнервальд (округ Мельк, Нижняя Австрия)
 Нойхофен-ан-дер-Ибс — община в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия

Ссылки